Wald steht für:

 Wald, ein Ökosystem
 Wald, eine geographische Bezeichnung (z. B. Teutoburger Wald, Oberpfälzer Wald u. a.)
 Wald (Familienname), deutscher Familienname
 Waldgesellschaft, Pflanzengesellschaft, die ein Gelände als Wald kennzeichnet
 Forst, ein Stück Waldland, waldbestandene Flur
 Wald (Graphentheorie), ein Graph, der aus einer Menge von Bäumen besteht

Wald ist der Name folgender Orte:

Gemeinden:
 Wald (Hohenzollern), Gemeinde im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Markt Wald, Markt im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Wald (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wald (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Wald im Pinzgau, Gemeinde im Bezirk Zell am See, Salzburg
 Wald am Schoberpaß, Gemeinde im Bezirk Leoben, Steiermark
 Wald AR, Gemeinde im ehemaligen Bezirk Vorderland, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Wald BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Wald ZH, Gemeinde im Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

Ortsteile in Deutschland:
 Bayern:
 Kloster Wald (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu
 Wald (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim
 Wald an der Alz, Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting
 Wald (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim
 Wald bei Winhöring, Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting
 Wald (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein
 Wald (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn
 Wald (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn
 Wald (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Wald (Gunzenhausen), Stadtteil der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Wald (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein
 Wald (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn
 Wald (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn
 Wald (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn
 Wald (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Wald (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein
 Wald (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Wald (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut
 Wald (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn
 Wald (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein
 Wald (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut

 Nordrhein-Westfalen
 Brilon-Wald, Stadtteil von Brilon, Hochsauerlandkreis
 Wald (Bad Münstereifel), Stadtteil von Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen
 Wald (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis
 Wald (Solingen), Stadtteil von Solingen
 Wald (Wiehl), Stadtteil von Wiehl, Oberbergischer Kreis

 Saarland
 Wald (Saarwellingen), Ortsteil von Saarwellingen, Landkreis Saarlouis

Gemeindeteile in Österreich
 Niederösterreich
 Wald (Gemeinde Pyhra), in Niederösterreich
 Oberösterreich
 Wald (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft der Gemeinde Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen
 Wald (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wald (Gemeinde Straß), Ortschaft der Gemeinde Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck
 Land Salzburg
 Wald (Gemeinde Anthering), Ortschaft von Anthering, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Wald (Gemeinde Faistenau), Ortschaft der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Wald (Gemeinde Zederhaus), Katastralgemeinde von Zederhaus, Bezirk Tamsweg
 Steiermark
 Wald (Gemeinde Stainz)
 Tirol
 Wald (Gemeinde Haiming), Ortsteil von Haiming, Bezirk Imst
 Wald (Gemeinde Sölden), Ortsteil der Gemeinde Sölden, Bezirk Imst
 Wald im Pitztal, Ortsteil der Gemeinde Arzl im Pitztal
 Vorarlberg
 Wald am Arlberg, Ortschaft von Dalaas, Bezirk Bludenz
 Wald (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz

Gemeindeteile in der Schweiz
 Wald SG, Ort in der politischen Gemeinde Neckertal und Teil des Doppeldorfes Wald-Schönengrund

sowie:
 Wald (Iowa), Ort im Cedar County, Iowa, Vereinigte Staaten
 ein Teil des Ortes Rybarzowice (Bogatynia), Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Kloster Wald, Benediktinerinnenkloster in der Gemeinde Wald im Landkreis Sigmaringen
 Schloss Wald an der Alz, Schloss in der Gemeinde Garching an der Alz

Siehe auch:
 Der Wald
 Mohr von Wald
 Walde
 Waldt
 Walt
 Wälder
 Rainer Wald